Paurocoris är ett släkte av insekter. Paurocoris ingår i familjen Rhyparochromidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Paurocoris